NGC 4103 (другие обозначения — OCL 871, ESO 130-SC5) — рассеянное скопление в созвездии Южный Крест.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В скоплении отсутствует разброс звёзд по возрасту, и нет дефицита звёзд с малой массой.

Примечания 

 

4103
Южный Крест (созвездие)
Рассеянные скопления